Granvela se puede referir a:
 Nicolás Perrenot de Granvela, secretario de Carlos I de España.

 Antonio Perrenot de Granvela, secretario de Felipe II de España e hijo del anterior.